Анненгоф (: двор Анны) — название двух дворцов XVIII века:

 Анненгоф (Санкт-Петербург) — дворец, построенный в конце 1710-х гг. для дочери Петра I, Анны; близ Екатерингофа. 
 Анненгоф (Москва) — два дворца (Летний и Зимний), выстроенные архитектором Ф. Б. Растрелли для императрицы Анны Иоанновны.